Иван Успенский:
 Успенский, Иван Александрович (1870—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Успенский, Иван Петрович (1857—после 1917) — русский флотоводец, вице-адмирал.